Westerholt und Gysenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Egon von und zu Westerholt und Gysenberg (1844–1923), preußischer Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Friedrich Otto von und zu Westerholt und Gysenberg (1814–1904), preußischer Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Wilhelm von und zu Westerholt und Gysenberg (1782–1852), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Friedrich Ludolph von Westerholt-Gysenberg (1804–1869), deutscher Adeliger
 Wilhelmine von und zu Westerholt-Gysenberg (1773–1852), Jugendliebe Ludwig van Beethovens